Pastel může být :

 pastel (křída) – barevná křída užívaná v malířství
 pastel (činnost) – výtvarná technika, malování barevnými křídami
 pastel (obraz) – obraz namalovaný barevnými křídami
 Pastel (programovací jazyk) – dialekt jazyka Pascal
 Pastel (studio) – japonské studio animovaného filmu
 hovorové synonymum pro pastelovou barvu – odtud pak pastelka – pastelová tužka